Ел Чарко Верде има више значења:

 Ел Чарко Верде (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чарко Верде (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чарко Верде (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику